|-
|(56501)||2000 GG153|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,046|| align=right|4,30|| align=right|3,388||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56502)||2000 GY158|| align=right|15,0|| align=right|2,515|| align=right|0,186|| align=right|3,61|| align=right|3,988||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56503)||2000 GR159|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,160|| align=right|5,58|| align=right|3,530||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56504)||2000 GT166|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,123|| align=right|7,04|| align=right|3,713||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56505)||2000 GV171|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,033|| align=right|4,45|| align=right|3,274||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56506)||2000 GH174|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,127|| align=right|6,80|| align=right|3,824||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56507)||2000 GU178|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,081|| align=right|6,97|| align=right|3,627||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56508)||2000 HG6|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,131|| align=right|5,71|| align=right|3,618||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56509)||2000 HB7|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|7,60|| align=right|3,676||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56510)||2000 HT8|| align=right|14,9|| align=right|2,415|| align=right|0,035|| align=right|6,38|| align=right|3,751||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56511)||2000 HE11|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,220|| align=right|1,64|| align=right|3,593||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56512)||2000 HH11|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,091|| align=right|7,42|| align=right|3,621||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56513)||2000 HY12|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,231|| align=right|4,04|| align=right|4,172||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56514)||2000 HM18|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,198|| align=right|14,42|| align=right|4,267||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56515)||2000 HD20|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,093|| align=right|7,43|| align=right|3,608||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56516)||2000 HE20|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,140|| align=right|7,07|| align=right|3,817||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56517)||2000 HU20|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,211|| align=right|5,43|| align=right|3,401||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56518)||2000 HZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,275|| align=right|13,33|| align=right|4,406||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56519)||2000 HB21|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,443||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56520)||2000 HO21|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,144|| align=right|5,07|| align=right|3,354||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56521)||2000 HE22|| align=right|16,9|| align=right|2,267|| align=right|0,231|| align=right|0,42|| align=right|3,412||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56522)||2000 HT24|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,119|| align=right|5,11|| align=right|3,826||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56523)||2000 HX25|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,201|| align=right|1,64|| align=right|3,875||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56524)||2000 HT27|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,165|| align=right|1,93|| align=right|3,443||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56525)||2000 HY31|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,109|| align=right|3,70|| align=right|3,574||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56526)||2000 HP35|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|7,89|| align=right|3,696||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56527)||2000 HF36|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,237|| align=right|13,39|| align=right|3,811||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56528)||2000 HF44|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,160|| align=right|3,83|| align=right|3,221||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56529)||2000 HY44|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,586||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56530)||2000 HK45|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,171|| align=right|4,64|| align=right|3,542||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56531)||2000 HF48|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,100|| align=right|8,08|| align=right|3,599||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56532)||2000 HB50|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,106|| align=right|0,49|| align=right|3,559||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56533)||2000 HY50|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|4,63|| align=right|3,413||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56534)||2000 HH52|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,174|| align=right|5,43|| align=right|3,694||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56535)||2000 HT52|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|4,24|| align=right|3,676||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56536)||2000 HO53|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,129|| align=right|5,38|| align=right|3,646||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56537)||2000 HQ53|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,229|| align=right|5,83|| align=right|4,130||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56538)||2000 HF54|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,093|| align=right|6,41|| align=right|3,296||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56539)||2000 HT58|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,185|| align=right|6,38|| align=right|3,399||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56540)||2000 HC61|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,102|| align=right|2,69|| align=right|3,426||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56541)||2000 HR61|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,132|| align=right|2,71|| align=right|3,692||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56542)||2000 HJ63|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,203|| align=right|1,39|| align=right|3,753||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56543)||2000 HT64|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,128|| align=right|6,21|| align=right|3,858||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56544)||2000 HB65|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,047|| align=right|7,37|| align=right|3,548||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56545)||2000 HK65|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,201|| align=right|2,95|| align=right|3,694||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56546)||2000 HF66|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,106|| align=right|3,44|| align=right|3,505||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56547)||2000 HQ69|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,093|| align=right|5,26|| align=right|3,556||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56548)||2000 HZ74|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,044|| align=right|6,37|| align=right|3,486||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56549)||2000 HZ75|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,078|| align=right|4,96|| align=right|3,464||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56550)||2000 HZ77|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,181|| align=right|5,12|| align=right|3,333||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56551)||2000 HJ78|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,053|| align=right|4,86|| align=right|3,230||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56552)||2000 HL78|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|6,63|| align=right|3,532||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56553)||2000 HL79|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,346||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56554)||2000 HF85|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,117|| align=right|6,43|| align=right|3,414||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56555)||2000 HL85|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,017|| align=right|3,22|| align=right|3,582||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56556)||2000 HF88|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,206|| align=right|4,03|| align=right|3,695||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56557)||2000 HX91|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,092|| align=right|6,89|| align=right|3,526||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56558)||2000 HK100|| align=right|14,7|| align=right|2,896|| align=right|0,015|| align=right|2,85|| align=right|4,928||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56559)||2000 JN3|| align=right|15,8|| align=right|2,176|| align=right|0,231|| align=right|25,72|| align=right|3,208||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56560)||2000 JW6|| align=right|14,6|| align=right|2,450|| align=right|0,282|| align=right|12,61|| align=right|3,835||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|56561 Jaimenomen||2000 JG7|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,127|| align=right|7,37|| align=right|3,567||MBA||5. maj 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(56562)||2000 JN7|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,205|| align=right|13,13|| align=right|4,030||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56563)||2000 JS8|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|3,451||MBA||6. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56564)||2000 JY10|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,106|| align=right|6,34|| align=right|3,502||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56565)||2000 JY12|| align=right|14,4|| align=right|2,546|| align=right|0,235|| align=right|11,41|| align=right|4,063||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56566)||2000 JE14|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,090|| align=right|3,54|| align=right|3,757||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56567)||2000 JQ14|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,090|| align=right|3,67|| align=right|3,666||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56568)||2000 JN15|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,069|| align=right|2,95|| align=right|3,489||MBA||9. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56569)||2000 JL17|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,120|| align=right|4,11|| align=right|3,353||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56570)||2000 JA21|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|3,22|| align=right|3,668||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56571)||2000 JD22|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,105|| align=right|3,70|| align=right|3,273||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56572)||2000 JZ23|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,096|| align=right|12,62|| align=right|4,118||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56573)||2000 JD24|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,230|| align=right|4,91|| align=right|3,436||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56574)||2000 JK24|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,253|| align=right|10,56|| align=right|3,757||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56575)||2000 JX24|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,148|| align=right|4,48|| align=right|3,519||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56576)||2000 JB25|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,127|| align=right|6,32|| align=right|3,793||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56577)||2000 JE26|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,068|| align=right|6,20|| align=right|3,434||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56578)||2000 JJ26|| align=right|14,4|| align=right|2,309|| align=right|0,166|| align=right|9,06|| align=right|3,509||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56579)||2000 JB27|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,119|| align=right|9,95|| align=right|3,439||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56580)||2000 JG27|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|5,96|| align=right|3,477||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56581)||2000 JT27|| align=right|16,9|| align=right|2,226|| align=right|0,078|| align=right|2,46|| align=right|3,321||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56582)||2000 JW27|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|4,92|| align=right|3,527||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56583)||2000 JH28|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,179|| align=right|12,62|| align=right|4,043||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56584)||2000 JQ29|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,058|| align=right|5,55|| align=right|3,642||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56585)||2000 JZ29|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,128|| align=right|5,07|| align=right|3,510||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56586)||2000 JK31|| align=right|14,9|| align=right|2,416|| align=right|0,163|| align=right|1,38|| align=right|3,756||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56587)||2000 JL31|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|8,91|| align=right|3,504||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56588)||2000 JS32|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,125|| align=right|4,64|| align=right|3,452||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56589)||2000 JH33|| align=right|13,9|| align=right|2,726|| align=right|0,192|| align=right|12,77|| align=right|4,501||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56590)||2000 JY35|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,047|| align=right|0,43|| align=right|3,426||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56591)||2000 JP37|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,183|| align=right|4,34|| align=right|3,783||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56592)||2000 JF38|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,254|| align=right|9,24|| align=right|4,456||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56593)||2000 JS38|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,159|| align=right|15,77|| align=right|4,817||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56594)||2000 JL40|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,188|| align=right|3,24|| align=right|3,393||MBA||11. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56595)||2000 JX40|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,193|| align=right|2,05|| align=right|3,763||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56596)||2000 JG43|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,116|| align=right|9,22|| align=right|3,462||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56597)||2000 JO44|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,071|| align=right|7,39|| align=right|3,589||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56598)||2000 JY46|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,184|| align=right|6,91|| align=right|3,638||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56599)||2000 JW48|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,084|| align=right|6,40|| align=right|3,520||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56600)||2000 JK50|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,224|| align=right|9,45|| align=right|3,796||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56601)||2000 JS50|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,215|| align=right|2,88|| align=right|3,731||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56602)||2000 JQ51|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,085|| align=right|3,07|| align=right|3,300||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56603)||2000 JZ52|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,077|| align=right|6,37|| align=right|3,609||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56604)||2000 JN56|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,055|| align=right|6,06|| align=right|3,560||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56605)||2000 JG57|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,164|| align=right|4,16|| align=right|4,212||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56606)||2000 JF58|| align=right|13,7|| align=right|2,228|| align=right|0,220|| align=right|7,18|| align=right|3,324||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56607)||2000 JL58|| align=right|15,6|| align=right|2,212|| align=right|0,176|| align=right|4,36|| align=right|3,289||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56608)||2000 JS58|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,307|| align=right|15,15|| align=right|4,562||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56609)||2000 JA60|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|6,49|| align=right|3,546||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56610)||2000 JZ60|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,112|| align=right|5,61|| align=right|3,726||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56611)||2000 JH61|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,101|| align=right|6,39|| align=right|3,429||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56612)||2000 JY61|| align=right|14,5|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|6,43|| align=right|3,716||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56613)||2000 JX62|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,200|| align=right|6,59|| align=right|4,117||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56614)||2000 JQ63|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,041|| align=right|4,27|| align=right|3,250||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56615)||2000 JL69|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,016|| align=right|22,90|| align=right|4,118||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56616)||2000 JM70|| align=right|13,9|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|11,44|| align=right|3,830||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56617)||2000 JZ72|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,057|| align=right|7,14|| align=right|3,712||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56618)||2000 JC73|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,150|| align=right|15,98|| align=right|4,034||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56619)||2000 JE73|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,069|| align=right|7,04|| align=right|3,561||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56620)||2000 JL73|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,084|| align=right|5,30|| align=right|3,464||MBA||2. maj 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56621)||2000 JB74|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,100|| align=right|7,53|| align=right|3,467||MBA||3. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56622)||2000 JR75|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,141|| align=right|6,38|| align=right|3,575||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56623)||2000 JC76|| align=right|16,9|| align=right|2,232|| align=right|0,106|| align=right|2,65|| align=right|3,334||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56624)||2000 JQ76|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,162|| align=right|5,28|| align=right|3,313||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56625)||2000 JW77|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,096|| align=right|6,19|| align=right|3,333||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56626)||2000 JH78|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,162|| align=right|4,34|| align=right|3,425||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56627)||2000 JF84|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,070|| align=right|8,84|| align=right|3,597||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56628)||2000 JG84|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,106|| align=right|7,11|| align=right|3,510||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56629)||2000 KV|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,163|| align=right|1,20|| align=right|3,782||MBA||25. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56630)||2000 KP2|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,116|| align=right|28,38|| align=right|4,246||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56631)||2000 KV2|| align=right|13,8|| align=right|2,574|| align=right|0,145|| align=right|31,13|| align=right|4,128||MBA||26. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56632)||2000 KE7|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,111|| align=right|3,29|| align=right|3,607||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56633)||2000 KY8|| align=right|17,2|| align=right|2,374|| align=right|0,055|| align=right|0,57|| align=right|3,657||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56634)||2000 KZ11|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,185|| align=right|8,90|| align=right|4,167||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56635)||2000 KR12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,195|| align=right|2,35|| align=right|3,747||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56636)||2000 KA14|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,116|| align=right|13,65|| align=right|4,254||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56637)||2000 KG14|| align=right|15,1|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|5,20|| align=right|4,843||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56638)||2000 KN15|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,154|| align=right|3,45|| align=right|3,640||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56639)||2000 KE19|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,080|| align=right|5,71|| align=right|3,585||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56640)||2000 KZ19|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,168|| align=right|1,19|| align=right|4,031||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56641)||2000 KN27|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,111|| align=right|3,20|| align=right|3,524||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56642)||2000 KU29|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,069|| align=right|6,18|| align=right|3,497||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56643)||2000 KY29|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|5,21|| align=right|3,484||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56644)||2000 KL30|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,074|| align=right|6,22|| align=right|3,531||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56645)||2000 KV32|| align=right|14,3|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|7,18|| align=right|3,582||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56646)||2000 KW32|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,062|| align=right|7,03|| align=right|3,396||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56647)||2000 KG34|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,139|| align=right|6,72|| align=right|3,733||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56648)||2000 KH34|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,086|| align=right|10,49|| align=right|4,199||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56649)||2000 KD42|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,570||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56650)||2000 KE42|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,146|| align=right|15,30|| align=right|3,889||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56651)||2000 KH46|| align=right|16,6|| align=right|2,239|| align=right|0,136|| align=right|5,30|| align=right|3,350||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56652)||2000 KJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,114|| align=right|4,76|| align=right|3,397||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56653)||2000 KS48|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,125|| align=right|6,05|| align=right|3,541||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56654)||2000 KU50|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,129|| align=right|6,69|| align=right|3,553||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56655)||2000 KZ51|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,522||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56656)||2000 KW52|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,096|| align=right|4,15|| align=right|3,695||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56657)||2000 KY52|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,099|| align=right|5,12|| align=right|3,297||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56658)||2000 KJ55|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,100|| align=right|4,32|| align=right|3,290||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56659)||2000 KU55|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,182|| align=right|4,35|| align=right|3,464||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56660)||2000 KO56|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,065|| align=right|3,30|| align=right|3,485||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56661)||2000 KQ56|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,236|| align=right|1,82|| align=right|5,185||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56662)||2000 KY56|| align=right|14,3|| align=right|2,519|| align=right|0,171|| align=right|3,75|| align=right|3,996||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56663)||2000 KF60|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,163|| align=right|7,51|| align=right|3,807||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56664)||2000 KN60|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,056|| align=right|6,31|| align=right|3,561||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56665)||2000 KJ62|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,103|| align=right|27,94|| align=right|4,153||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56666)||2000 KQ64|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,066|| align=right|4,01|| align=right|3,575||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56667)||2000 KF67|| align=right|14,7|| align=right|2,345|| align=right|0,182|| align=right|21,84|| align=right|3,591||MBA||31. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56668)||2000 KE69|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,139|| align=right|7,02|| align=right|3,676||MBA||29. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56669)||2000 KV71|| align=right|13,7|| align=right|2,932|| align=right|0,305|| align=right|14,21|| align=right|5,020||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56670)||2000 KW74|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,133|| align=right|3,93|| align=right|3,733||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56671)||2000 KL75|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,124|| align=right|7,03|| align=right|3,759||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56672)||2000 KP76|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,064|| align=right|6,98|| align=right|3,568||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56673)||2000 KT76|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,150|| align=right|5,27|| align=right|3,551||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56674)||2000 KS77|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,041|| align=right|8,53|| align=right|3,741||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56675)||2000 KM78|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|6,44|| align=right|3,655||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56676)||2000 LC|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|2,37|| align=right|3,677||MBA||1. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56677)||2000 LG1|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,136|| align=right|7,76|| align=right|3,624||MBA||1. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56678)||2000 LR1|| align=right|14,5|| align=right|3,073|| align=right|0,109|| align=right|8,75|| align=right|5,386||MBA||3. junij 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(56679)||2000 LB8|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,111|| align=right|5,15|| align=right|3,441||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56680)||2000 LM8|| align=right|13,3|| align=right|2,552|| align=right|0,227|| align=right|12,20|| align=right|4,076||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56681)||2000 LY8|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|2,34|| align=right|3,495||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56682)||2000 LA9|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|4,47|| align=right|3,551||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56683)||2000 LC9|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,223|| align=right|1,99|| align=right|3,697||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56684)||2000 LV10|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,199|| align=right|12,64|| align=right|4,409||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56685)||2000 LE11|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,185|| align=right|12,65|| align=right|4,048||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56686)||2000 LB12|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|13,45|| align=right|4,242||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56687)||2000 LE12|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,048|| align=right|12,60|| align=right|4,151||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56688)||2000 LM12|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,243|| align=right|7,10|| align=right|4,253||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56689)||2000 LD14|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|11,73|| align=right|4,310||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56690)||2000 LZ14|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,059|| align=right|5,46|| align=right|3,528||MBA||5. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56691)||2000 LW16|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,053|| align=right|15,38|| align=right|4,127||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56692)||2000 LK20|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|12,61|| align=right|4,170||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56693)||2000 LY20|| align=right|13,6|| align=right|2,519|| align=right|0,088|| align=right|9,51|| align=right|3,997||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56694)||2000 LC24|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,209|| align=right|15,01|| align=right|4,307||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56695)||2000 LG26|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|12,70|| align=right|4,046||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56696)||2000 LQ26|| align=right|13,5|| align=right|2,416|| align=right|0,131|| align=right|6,76|| align=right|3,754||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56697)||2000 LO27|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|4,092||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56698)||2000 LR27|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|14,33|| align=right|4,142||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56699)||2000 LJ28|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|6,92|| align=right|4,383||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56700)||2000 LL28|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,103|| align=right|13,92|| align=right|4,353||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56701)||2000 LM28|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,122|| align=right|7,80|| align=right|4,551||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56702)||2000 LQ28|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,248|| align=right|15,75|| align=right|5,572||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56703)||2000 LT30|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,181|| align=right|9,88|| align=right|4,338||MBA||10. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56704)||2000 LC31|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,064|| align=right|9,42|| align=right|3,759||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56705)||2000 LL33|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,193|| align=right|15,75|| align=right|4,235||MBA||4. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56706)||2000 LD36|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,022|| align=right|7,14|| align=right|3,748||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56707)||2000 LY36|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,166|| align=right|15,81|| align=right|4,007||MBA||11. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56708)||2000 MZ|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,107|| align=right|6,98|| align=right|3,733||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56709)||2000 MY1|| align=right|14,8|| align=right|2,779|| align=right|0,182|| align=right|8,65|| align=right|4,631||MBA||27. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56710)||2000 MN2|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,119|| align=right|3,33|| align=right|4,006||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56711)||2000 MO2|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,197|| align=right|13,90|| align=right|4,412||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56712)||2000 MQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|2,02|| align=right|3,732||MBA||25. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56713)||2000 MC3|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,205|| align=right|3,10|| align=right|4,080||MBA||30. junij 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(56714)||2000 MK3|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,087|| align=right|9,94|| align=right|5,289||MBA||25. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56715)||2000 MT3|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,230|| align=right|1,31|| align=right|3,493||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56716)||2000 MZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,192|| align=right|8,00|| align=right|3,372||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56717)||2000 MS4|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,162|| align=right|14,65|| align=right|4,367||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56718)||2000 MU4|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,148|| align=right|2,57|| align=right|4,018||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56719)||2000 MA6|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|8,16|| align=right|3,395||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56720)||2000 NK9|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,144|| align=right|10,16|| align=right|5,189||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56721)||2000 NY11|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,057|| align=right|5,83|| align=right|3,660||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56722)||2000 NH12|| align=right|14,3|| align=right|2,522|| align=right|0,164|| align=right|14,47|| align=right|4,005||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56723)||2000 NK12|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|14,44|| align=right|4,098||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56724)||2000 NQ12|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,137|| align=right|10,36|| align=right|3,835||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56725)||2000 NY12|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,119|| align=right|4,38|| align=right|4,235||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56726)||2000 NA13|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,085|| align=right|8,44|| align=right|5,421||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56727)||2000 NU13|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,069|| align=right|14,84|| align=right|5,437||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56728)||2000 NZ13|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,069|| align=right|8,70|| align=right|5,133||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56729)||2000 NM14|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,031|| align=right|10,02|| align=right|5,201||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56730)||2000 NK15|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,073|| align=right|11,20|| align=right|5,029||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56731)||2000 NP16|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,127|| align=right|4,62|| align=right|4,480||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56732)||2000 NQ16|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,142|| align=right|3,66|| align=right|4,464||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56733)||2000 NK17|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,197|| align=right|5,66|| align=right|5,611||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56734)||2000 NM17|| align=right|13,2|| align=right|3,175|| align=right|0,136|| align=right|16,08|| align=right|5,657||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56735)||2000 NB18|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,175|| align=right|3,84|| align=right|4,069||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56736)||2000 NX19|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,122|| align=right|2,36|| align=right|4,079||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56737)||2000 NS20|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|11,84|| align=right|4,560||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56738)||2000 NV20|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,020|| align=right|10,90|| align=right|4,387||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56739)||2000 NG21|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,168|| align=right|12,28|| align=right|4,387||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56740)||2000 NC23|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,037|| align=right|27,68|| align=right|4,132||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56741)||2000 ND24|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|2,09|| align=right|5,185||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56742)||2000 NB25|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,131|| align=right|8,44|| align=right|5,158||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56743)||2000 ND26|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|11,04|| align=right|4,254||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56744)||2000 NN26|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,082|| align=right|8,73|| align=right|5,248||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56745)||2000 NU26|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,107|| align=right|8,23|| align=right|5,362||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56746)||2000 OO2|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,108|| align=right|15,37|| align=right|4,383||MBA||27. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56747)||2000 OD4|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,118|| align=right|8,61|| align=right|5,375||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56748)||2000 OF4|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,214|| align=right|9,62|| align=right|4,152||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56749)||2000 OJ4|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,082|| align=right|9,32|| align=right|5,426||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56750)||2000 OT4|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,165|| align=right|12,46|| align=right|4,199||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov